Dupniza kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Dupnitsa (ort i Bulgarien), Kjustendil, Obsjtina Dupnitsa, 
 Madzjarovo, ort, Chaskovo, obsjtina Madzjarovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar